HII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lake Havasu City, Arizona (Stati Uniti d'America)
 hii – codice ISO 639-3 della lingua hinduri